Dmitri Olegovitch Vichnevski - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Bogatichtchevo dans l'Oblast de Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière ne club 
Formé au HK Rys, il débute dans la KHL en 2008-2009 avec le HK Spartak Moscou. Il remporte la Coupe Gagarine 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre l'Ukraine au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || HK Spartak Moscou 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || ||
|-
|2008-2009 || HK Spartak Moscou 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009|| HK Spartak Moscou || KHL|| 19|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| HK Spartak Moscou || KHL|| 27|| 1|| 1|| 2|| 10|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2009-2010||MHK Spartak || MHL || 15|| 2|| 1|| 3|| 22|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2010-2011|| HK Spartak Moscou || KHL|| 32|| 1|| 6|| 7|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Krylia Sovetov || VHL|| -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2010-2011|| MHK Spartak || MHL || 9|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| MHK Spartak || MHL || 15|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| HK Spartak Moscou || KHL|| 16|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| OHK Dinamo || KHL|| 16|| 0|| 2|| 2|| 6|| 9|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| rowspan=2|2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 23|| 2|| 0|| 2|| 8|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| Dinamo Balachikha || KHL|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || OHK Dinamo || KHL || 38|| 3|| 6|| 9|| 21|| 5|| 0||1 || 1|| 2
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 57|| 3|| 14|| 17|| 16|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 55|| 8|| 12|| 20|| 22|| 10|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Moscou || KHL || 40|| 1|| 10|| 11|| 20|| 7|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou || KHL || 52|| 3|| 7|| 10|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 23|| 0|| 4|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 21|| 0|| 3|| 3|| 2|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 59 || 8 || 16 || 24 || 10 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 32 || 4 || 8 || 12 || 16 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Moscou || KHL || 47|| 5|| 12|| 17|| 18|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2022-2023 || HK Spartak Moscou || KHL || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1990
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK Dinamo Moscou
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine